Геді́н / Ґеді́н () — шведське прізвище. 31 december 2014 року у Швеції налічувалося 4468 осіб із прізвищем Hedin.

Персоналії 
 Біргітта Гедін (; *1929) — шведська письменниця
 Роберт Гедін (; *1966) — шведський гандболіст
 Свен Гедін (; 1865–1952) — шведський географ, дослідник, фотограф і письменник

Небесні тіла 

 5837 Ге́дін (5837 Hedin) — астероїд головного поясу, названий на честь Свена Гедіна

Примітки 

Шведські прізвища